Plaats in Indonesië
 Jengkol (Garung), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java
 Jengkol (Kresek), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Tangerang van de provincie Banten, Java